Los Castillos puede referirse a:
 Los Castillos, localidad del departamento Ambato, en la provincia de Catamarca (Argentina).
 Los Castillos, corregimiento del distrito de Parita, en la provincia de Herrera (Panamá).
 Los Castillos, corregimiento del distrito de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas (Panamá).

Además, puede hacer referencia a:
 Los Castillos, cumbre de la Sierra de Armantes, en el Sistema Ibérico (España).